Der Bogotá-Halbmarathon (spanisch Media Maratón de Bogotá) ist ein Halbmarathon in Bogotá, der seit 2000 Ende Juli oder Anfang August stattfindet. Er gehört zu den bedeutendsten Straßenläufen weltweit. Einschließlich des Nebenbewerbs über 10 km kamen 2009 über 45.000 Läufer ins Ziel.

Der flache Kurs beginnt auf der Plaza de Bolivar, beschreibt einen Bogen im Norden der Stadt und endet im Parque Metropolitano Simón Bolívar. Die im Vergleich zu ähnlich hochdotierten Veranstaltungen relativ langsamen Zeiten werden durch die extreme Höhenlage Bogotás () bedingt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:02:20, Geoffrey Kiprono Mutai (KEN), 2011
 Frauen: 1:10:29, Susan Chepkemei (KEN), 2003

Siegerliste 
 Quellen: Website des Veranstalters, AIMS

Siehe auch 
 Carrera de la Mujer Bogotá

Weblinks 
 Offizielle Website (spanisch)

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Kolumbien
Halbmarathon
Erstveranstaltung 2000